Konrád Burchard-Bélaváry est le nom :
 d'un général hongrois ;
 d'un industriel hongrois.